Aliprantis ist der Familienname folgender Personen:
 Georgios Aliprantis (1880–1943), griechischer Turner
 Nikolaos Aliprantis (1882–1958), griechischer Turner